Halifax Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Halifax Township (North Carolina)
 Halifax Township (Pennsylvania)